Allagash bezeichnet:
 ein Schiff der US-Marine, siehe USS Allagash
 eine Stadt in Maine, siehe Allagash (Maine)
 einen Fluss in Maine, siehe Allagash Brook
 einen Fluss in Maine, siehe Allagash River
 einen Fluss in Maine, siehe Allagash Stream
 einen See in Maine, siehe Allagash Lake

Siehe auch:
 East Branch Allagash Stream, ein Fluss im US-Bundesstaat Maine
 Middle Branch Allagash Stream, ein Fluss im US-Bundesstaat Maine
 South Branch Allagash Stream, ein Fluss im US-Bundesstaat Maine
 West Branch Allagash Stream, ein Fluss im US-Bundesstaat Maine